Курёнпхо () — топоним Пхохана.

 Курёнпхо (уездный город) — уездный город Пхохана.
 Порт Курёнпхо — порт Пхохана.